Вырубова — женская форма русской фамилии Вырубов.

Известные носители  Вырубова, Анна Александровна (1884—1964) — русская фрейлина, ближайшая и преданнейшая подруга императрицы Александры Фёдоровны.
 Вырубова, Нина Владимировна (1921—2007) — французская балерина русского происхождения.
</noinclude>